AN/M3 kan syfta på:

 12,7 mm AN/M3 – en flygburen variant av den amerikanska M2 Browning kulsprutan
 20 mm AN/M3 – en amerikansk variant av den flygburna automatkanonen Hispano-Suiza HS.404

Förgreningssidor
Vapen